Карман може да се отнася за:

 Карман – немска компания, производител на автомобили
 Патрик Карман (р. 1966), американски писател
 Тауакул Карман (р. 1979), йеменски политик